Кожемя́ки — топоним, происходящий от древнего названия профессии кожевника или образованных от него фамилий.

Белоруссия 
 Кожемяки — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Кожемяки — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Кожемяки — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Кожемяки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.

Украина 
 Кожемяки — село в Верхнерогачикском районе Херсонской области.
 Кожемяки — историческая местность в Киеве.